Козельский — фамилия:

 Козельский, Митрофан Трофимович (1850—1898) — русский артист.
 Козельский, Яков Павлович (1729—1794), русский философ-просветитель, переводчик, писатель, педагог.
 Кононенко-Козельский, Иван Владимирович (1899— не ранее 1972) — украинский советский актёр театра и кино. Заслуженный артист Украинской ССР.

География:
 Козельский вулкан на Камчатке
 Козельский район Калужской области России.